Топтушинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тогульском районе Алтайского края России. Административный центр — село Топтушка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 223 человека, в том числе 109 мужчин и 114 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Топтушка.

Примечания 

Муниципальные образования Тогульского района
Сельские поселения Алтайского края